Lazec (gmina Cerkno)
 Lazec (gmina Loški Potok)